Баљевац је насеље у градској општини Обреновац у граду Београду. Према попису из 2011. било је 507 становника.

Демографија 
У насељу Баљевац живи 425 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 41,6 година (39,6 код мушкараца и 43,8 код жена). У насељу има 183 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,91.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Обреновачка насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији